«На перепутье» () — американский художественный фильм 1994 года, экранизация произведения Поля Гимара. Ремейк французской киноленты 1970 года «Мелочи жизни».

Сюжет 
Сюжет являет собой продолжительный флешбэк о жизни человека, находящегося на краю гибели.

 мчится горной дорогой в Канаду, но за одним из поворотов на его пути встречается тяжёлый грузовик с полуприцепом. За мгновения до катастрофы перед глазами Винсента пролетают события всей его жизни. Наиболее значимыми были отношения со своей женой , его любовницей  и дочкой . Как ни заботился Винсент о Салли, она оставалась холодной и безучастной, в то время как свободная духом Оливия обладает той жизненной страстью, которой так недостаёт Салли. Но Винсент не может бросить свою жену. Все вовлечённые стороны ощущают, что Винсент ранит Мэган тем, что не может определиться с выбором, а его друг , партнёр по их общей архитекторской компании, предупреждает, что это неправильно — жить под двумя крышами одновременно.

В ролях

Награды и номинации 
Список наград и номинаций приведён в соответствии с данными IMDb.

Примечания

Литература

Ссылки 
  
  
  

Фильмы-мелодрамы США
Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1994 года